

Musica 
 La festa della mamma – traccia dell'album I tuoi 15 anni di Natale Galletta del 1983

Televisione 
La festa della mamma – programma televisivo italiano
 La festa della mamma (Mother's Day) – episodio della seconda stagione di 8 semplici regole
 La festa della mamma – episodio di Hamtaro
 La festa della mamma (Pslightly Psycho) – episodio della seconda stagione de Il laboratorio di Dexter
 La festa della mamma (Mother's Day) – episodio della sesta stagione di Innamorati pazzi
 La festa della mamma – episodio della seconda stagione di Kim Possible
 La festa della mamma (I Don't Remember Mama) – episodio della prima stagione de La tata
 La festa della mamma (Mother's Day) – episodio della prima stagione di Leone il cane fifone
 La festa della mamma – episodio di Mary Bell
 La festa della mamma – episodio di Mirmo
 La festa della mamma – episodio della seconda serie di Magica DoReMi
 La festa della mamma (Mother's Day) – episodio della terza stagione di Still Standing
 La festa della mamma (Mother's Day) – episodio della prima stagione di The Middle
 La festa della mamma – episodio della terza stagione di Tutor Hitman Reborn!
 La festa della mamma – episodio di UFO Baby
 La festa della mamma – episodio di Un fiocco per sognare, un fiocco per cambiare

Pagine correlate 
Festa della mamma